Clemente Alonso McKernan (né en 1978), triathlète professionnel espagnol ;
 James McKernan (né en 1964), mathématicien britannique ;
 John McKernan (né en 1948), homme politique américain ;
 Ron « Pigpen » McKernan (1945-1973), un des membres fondateurs du groupe de rock Grateful Dead.